

Toponyme

Belgique 
 Moerbeke-Waas est une commune belge située dans la province de Flandre-Orientale
 Moerbeke est une section de la ville belge de Grammont

République démocratique du Congo 
 Moerbeke, nom colonial de la localité congolaise de Kwilu-Ngongo dans la province du Bas-Congo

Voir aussi 
 Morbecque (Moerbeke en néerlandais), commune de France, située dans le département du Nord (59)
 Guillaume de Moerbeke, dominicain du , traducteur de textes antiques et évêque latin de Corinthe

Homonymie de localités